« Algérie française » est une expression polysémique, donc ayant plusieurs significations et une même origine : en l'occurrence, la présence française en Algérie de 1830 à 1962. Ses différentes significations vont de pair avec l'évolution de son emploi, et comme elle est susceptible d'avoir plusieurs usages ou interprétations, elle présente un caractère d'ambiguïté, pouvant être source de controverse.

Significations 
L'expression « Algérie française » peut désigner :
 dans un sens chronologique, l'Algérie sous administration française ou l'Algérie du temps des Français, de 1830 à 1962. Cette signification est attestée dans la littérature coloniale dès le , mais devient usuelle après l'indépendance de l'Algérie, en concurrence notamment avec l'expression « Algérie coloniale », pour distinguer cette période historique du pays des autres périodes (la dénomination française officiellement choisie pour qualifier le territoire était alors juste « Algérie » depuis 1839) ;
 dans un sens plus restreint, la sphère française de l'Algérie coloniale ou l'Algérie des Français, par opposition à la sphère algérienne (dite Algérie algérienne), l'ensemble formant l'Algérie coloniale ; 
 les personnes restées favorables au maintien de la souveraineté française sur l'Algérie, comme dans les expressions « très Algérie française », « nostalgique de l'Algérie française », « partisan de l'Algérie française », « irréductible de l'Algérie française » ou « activiste de l'Algérie française ».
 un slogan politique, en particulier sous une forme télégraphique  employé dans les dernières années de la guerre d'Algérie (1958-1962) par les opposants, notamment Pieds-noirs, à l'indépendance revendiquée par les nationalistes algériens, puis à la politique gaullienne d'autodétermination de l'Algérie.

 pour l'usage unique, et controversé, qu'en fit le général de Gaulle en , voir : Vive l'Algérie française !.

L'expression est également employée dans la dénomination de plusieurs partis ou mouvements politiques, parfois clandestins, ayant milité pour le maintien d'un lien organique et politique entre la France et l'Algérie dans la période de la guerre d'Algérie, comme l'Organisation de la résistance de l'Algérie française, le Front Algérie française et le Rassemblement pour l'Algérie française.

Évolution 

Pierre-Louis Rey rappelle qu'avant 1954 « l’expression « Algérie française » eût paru tautologique ; elle s’imposa comme un slogan du moment où elle devint problématique ».   

Selon l'historien Michel Winock, le fait colonial algérien a donné naissance à une fiction : celle d'une Algérie « française ». Dans le contexte du processus de décolonisation de l'après-guerre, l'expression « Algérie française »  est la dernière formule utilisée par la Quatrième République française pour réaffirmer et imposer l'idée d'une Algérie indissociable de la France métropolitaine.

À l'instar d'autres dénominations en usage à l'époque pour désigner l'Algérie (« province française » ou « départements français »), cette expression se maintient jusqu'à l'indépendance du pays. Elle est raillée par la suite, utilisée « comme une étiquette politique infamante ou comme un slogan dérisoire ».

Usages et ambiguïté 

L'expression « Algérie française » est ambiguë et controversée car :
 elle renvoie, en Algérie notamment, l'idée de la « domination de la majorité algérienne par la minorité européenne » ; elle est l'un des trois mots-clés qui « définissent et caractérisent la politique d'exaction à outrance, méthodiquement menée à l'encontre de la société algérienne » ;
 la réalité même d'une Algérie « française » est questionnée : englobée dans le « roman national français », cette Algérie française est tour à tour qualifiée de « dogme national et républicain », de « mythe », de « décor », de « chimère », de « fiction » ou d'« anachronisme » ;
 les deux expressions concurrentes « Algérie algérienne » et « Algérie française » constituent des armes symboliques dans les luttes d'appropriation du toponyme « Algérie » ;
 selon Sylvie Thénault, l'expression renvoie au dogme de la classe politique française qui s'est construit tout au long de la présence française en Algérie et dont la principale manifestation est la doctrine de l'« assimilation » dans sa conception coloniale (c'est-à-dire pensée uniquement pour le territoire et ses habitants européens, au détriment des autochtones algériens).

L'expression « Algérie française » ne fait pas partie des différentes appellations qui ont servi à désigner l'Algérie durant sa période coloniale. Comme le constate l'historienne Sylvie Thénault, elle ne doit être utilisée que dans un sens chronologique, pour désigner l'« Algérie du temps des Français » ou l'« Algérie sous tutelle française » ; cependant, l'expression « Algérie coloniale » doit lui être préférée, car elle désigne « à la fois la période chronologique considérée et l'état de cette Algérie ».

Notes et références 
 Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Algérie française - Vive l'Algérie française !
 Polysémie - Sens (linguistique) - Signifiance (linguistique) - Dénotation et connotation
 Ambiguïté - Controverse

Bibliographie 

 

 

  

 .

Lien externe 
 

Algérie française
Phrase ou expression
Histoire contemporaine de la France